PBZ Zagreb Indoors 2011 — 7-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в хорватском городе Загреб, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 30 января по 6 февраля. Приз открывал серию турниров в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Марин Чилич (№ 14 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Иван Додиг выигрывает свой первый одиночный титул на соревнованиях ассоциации.
 Михаэль Беррер уступает оба своих одиночных финала на соревнованиях ассоциации. Оба матча пришлись на загребский турнир.

Парный разряд

Факты 
 Дик Норман выигрывает свой 4й титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Хория Текэу выигрывает свой 6й титул на парных соревнованиях ассоциации.

См. также 
 PBZ Zagreb Indoors

 Мировой тур ATP 2011
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Хорватия
Теннис
Январь 2011 года
Февраль 2011 года
2011